Общи́на Планди́ште () — община в Сербії, в складі Південно-Банатського округу автономного краю Воєводина. Адміністративний центр — село Пландиште.

Населення 
Згідно з даними перепису 2002 року в общині проживало 13 377 осіб, з них:
 серби — 56,4%
 угорці — 12,1%
 македонці — 9,7%
 румуни — 7,2%
 словаки — 5,4%
 югослави — 2,2%
 цигани — 2,0%

Населені пункти 
Община утворена з 14 населених пунктів (сіл):

1 — подано разом

Примітки 

Південно-Банатський округ
Общини Воєводини